Joaquim Silva (marathonloper) (1961-), Portugees marathonloper
 Joaquim Silva (wielrenner) (1992-), Portugees wielrenner